Міста Індонезії — список найбільших міст країни з населенням понад 500 тисяч осіб.

Станом на 2014 рік (оцінка) 27 міст Індонезії мають чисельність населення понад 500 тисяч осіб.

Список міст Індонезії

Джерела

Посилання 
 Central Bureau of Statistics
 City Population — Einwohnerzahlen der Städte Indonesiens 

Індонезія
 
Списки:Індонезія